Nilan ist der Familienname von

 Chris Nilan (* 1958), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 John Joseph Nilan (1855–1934), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher
 Patrick Nilan (* 1941), australischer Hockeyspieler